Базисна ціна — 1) ціна товару, роботи, послуги, що відповідають встановленим кількісно-якісним характеристикам та яка береться за основу для визначення рівня цін товарів, робіт, послуг при укладанні договорів на їх поставку, в тому числі зовнішньоекономічних;
2) ціна, що встановлюється на момент укладання угоди  купівлі-продажу товару, постачання якого відбуватиметься у майбутньому;
3) ціна, яка в плановій економіці береться за основу при плануванні і веденні статистики.